Zduny peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Zduny, un village du powiat d'Aleksandrów Kujawski ;
 Zduny, un village du powiat de Brodnica.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Zduny, un village du powiat de Kalisz ;
 Zduny, une ville du powiat de Krotoszyn, chef-lieu de la gmina de Zduny.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Zduny, un village du powiat de Łęczyca ;
 Zduny, un village du powiat de Łowicz, chef-lieu de la gmina de Zduny.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Zduny, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Zduny, un village.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Zduny, un village.